Futbolnyj klub Anži Machačkala (rusky: Футбо́льный клуб «Анжи́» Махачкала́) je ruský fotbalový klub registrovaný ve městě Machačkala, hlavním městě Dagestánu, který byl založen v roce 1991. Hraje PFL - zona Jug. Vlastníkem a prezidentem klubu je ruský miliardář Sulejman Kerimov.

I když klub vznikl v roce 1991, do hlubšího povědomí fotbalové veřejnosti se dostal až v roce 2011, kdy ho získal a začal mohutně sponzorovat ruský miliardář Sulejman Karimov. Ten do klubu přilákal nové posily jako Roberto Carlos, Jucilei, Diego Tardelli, Mbark Boussoufa, Balázs Dzsudzsák, Jurij Žirkov nebo Samuel Eto'o. Kapitánem týmu byl v té době bývalý brazilský reprezentant Robert Carlos. V roce 2012 tým angažoval známého nizozemského trenéra Guuse Hiddinka. Dne 30. června 2016 se týmu ujal český trenér Pavel Vrba, který využil klauzuli ve smlouvě a odešel od české fotbalové reprezentace.

Své domácí zápasy odehrává ve městě Kaspijsk na stadionu Anži-Arena s kapacitou 30 000 diváků.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Čeští hráči v klubu 
Seznam českých hráčů, kteří působili v klubu FK Anži Machačkala:
  Jan Holenda

Anži-2 Machačkala 

Anži-2 Machačkala, dříve znám také pod názvy Anži-2 Kaspijsk, Anži-Chazar nebo Anži-Bekenez, byl rezervní tým machačkalské Anži. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2014/15, kdy se v PFL (3. nejvyšší soutěž) umístil na 13. místě. Rezervní tým zanikl v roce 2015.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální webové stránky  

Zaniklé ruské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1991
Anži
Anži
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2022